Национальный олимпийский и спортивный комитет Буркина-Фасо () — организация, представляющая Буркина-Фасо в международном олимпийском движении. Основан в 1965 году; зарегистрирован в МОК в 1972 году.

Штаб-квартира расположена в Уагадугу. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Буркина-Фасо.

См. также 
 Буркина-Фасо на Олимпийских играх

Примечания 

Буркина-Фасо
Буркина-Фасо на Олимпийских играх